Rudowłosa (film)
 Rudowłosa (powieść Orhana Pamuka)
 Rudowłosa (powieść Jaye Wells)